

Машкув — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Машкув — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Машкув — село в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства